Nadi kan syfta på:

 Nadi (yoga) – ett begrepp inom yoga

Geografi

Fiji 

 Nandi Bay (vik i Fiji), Norra divisionen, 
 Nadi, stad, Västra divisionen, 
 Nadi International Airport

Indonesien 

 Desa Nadi, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Fijiförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar